Enrique Marzo Balaguer (Madrid, 1865 -1947), militar i polític espanyol 
 Enrique Marzo y Feo (Alcalá de Henares, 1819 - 1892), músic espanyol del Romanticisme 
 Jorge Luis Marzo (Barcelona, 1964), historiador de l'art, comissari, escriptor i professor de BAU Centre Universitari de Disseny (Barcelona) 
 Manuel Marzo Martínez o Marzo-Mart (Manresa, 1944), pintor, gravador i escultor català